Huerteales – rząd roślin z kladu różowych. W dawniejszych systemach nie był wyróżniany, a rośliny tu zaliczane były włączane do rzędu sandałowców Santalales (np. w systemie Cronquista z 1981). Rząd wyróżniany jest przez Angiosperm Phylogeny Website (2001...) i system Reveala z 2008 r. W systemie APG IV z 2016 należą tu cztery rodziny, w sumie z sześcioma rodzajami i 24 gatunkami występującymi w Azji południowo-wschodniej, w północnej Australii, wschodniej Afryce oraz w Ameryce Środkowej. Są to rośliny drzewiaste, o liściach ząbkowanych i niewielkich kwiatach skupionych w wierzchotkowych kwiatostanach.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rząd stanowi jedną z młodszych linii ewolucyjnych w obrębie kladu różowych właściwych II (eurosids II ≡ Malvidae). Jest grupą siostrzaną dla kladu obejmującego ślazowce (Malvales) i kaparowce (Capparales). 

Pozycja systematyczna w kladogramie nadrzędu różopodobnych na podstawie APweb (aktualizowany system APG IV z 2016):

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy